Kim De Wereldbeker shorttrack (ISU World Cup Short Track) is een internationale cyclus van shorttrackwedstrijden, georganiseerd door de ISU sinds 1997. De World Cup bestaat uit een aantal shorttrackwedstrijden op verschillende ijsbanen. Rijders verdienen punten op basis van hun klassering op verschillende afstanden. Aan het einde van het seizoen wint de schaatser met het hoogste puntenaantal in het eindklassement.

Tijdens een wereldbekerwedstrijden worden drie individuele afstanden verreden: 500, 1000 en 1500 meter. Van deze afstanden wordt er meestal één afstand tweemaal gereden, hoewel dat in de Olympische jaren niet zo is. Elk ISU-lid mag zes deelnemers selecteren voor deelname aan een wereldbekerwedstrijd. Uit deze deelnemers mag een aflossingsteam samengesteld worden. Deelname aan alleen de aflossing is niet toegestaan. De mannen rijden een aflossingsrace over 5000 meter, vrouwen over 3000 meter. Sinds 2018 is een ook een gemengde aflossing met twee en twee vrouwen over 2000 meter.

Eindklassementen wereldbeker mannen 

* Thibaut Fauconnet is gediskwalificeerd na positieve dopingtests.

Eindklassementen wereldbeker vrouwen

Eindklassementen wereldbeker gemengd

Crystal Globe winnaars 
De wereldbeker kampioenschappen worden vanaf seizoen 2022/23 afgesloten met een winnaar van het eindklassement bij de mannen en vrouwen, de zogenaamde “ISU World Cup Short Track Crystal Globe Trophy”.

Meeste wereldbekerzeges

Totaal

Wereldbekerpodia per land 

Bron: ISU -
Bijgewerkt t/m 10 maart 2019

Wereldbeker tijdlijn 

 * Als experiment werd de tweede 1500 meter op de WB Seoel vervangen door een individuele 3000 meter. Deze 3000 meter telde mee voor het klassement over 1500 meter.
Bijgewerkt t/m seizoen 2021/2022